Тенеститла има више значења:

 Тенеститла (Сочикоатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тенеститла (Наупан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тенеститла (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику